Karl Thürnau ist der Name folgender Personen:

* Karl Thürnau (Bauingenieur) (1877–1944), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Karl Thürnau (Schriftsteller) (auch Carl Hagen Thürnau; 1881–1973), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Übersetzer